Monowai bezeichnet verschiedene Orte in Neuseeland:

 einen submariner Vulkan nahe der Kermadecinseln, siehe Monowai (Vulkan)
 einen See auf der Südinsel Neuseelands, siehe Lake Monowai
 einen Fluss auf der Südinsel Neuseelands, siehe Monowai River
 ein Passagierschiff der neuseeländischen Union Steam Ship Company, siehe Monowai (Schiff, 1925)
 ein Forschungs-U-Boot der Royal New Zealand Navy, siehe Monowai (Schiff, 1977)